The Hypocrite – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Victor Film Company
The Hypocrite – film del 1915 diretto da Lois Wilson
The Hypocrite – film del 1921 diretto da Oscar Micheaux